

Nom commun 
Le Kugel est variété de plats de la cuisine juive ashkénaze.

Un Kugel ball est une fontaine.

Le lokshen kugel est un plat originaire d’Europe de l’Est.

Patronyme 
 François Kugel (1959-), astronome amateur français
 Klaus Kugel (1959-), batteur de jazz contemporain
 Marie Kugel (1871-1906), anarchiste individualiste

Voir aussi 
 (120375) Kugel est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Die goldene Kugel est un film d'aventure muet allemand.

Homonymie de patronyme